Dieser Artikel gibt einen Überblick über alle Regisseure, die in den Star-Trek-Fernsehserien und -Kinofilmen zum Einsatz kamen. In den bisher sieben Serien und zwölf Filmen haben 121 Personen Regie geführt. Unter Berücksichtigung des Regisseurs des Pilotfilms Der Käfig sind es 122 Personen. 20 von ihnen führten in zehn oder mehr Episoden Regie. Bei 15 Regisseuren handelt es sich um Star-Trek-Schauspieler. Mit 62 Episoden ist David Livingston der in den Fernsehserien am häufigsten eingesetzte Regisseur.

Liste 
Pilotfilme und andere, ursprünglich in Spielfilmlänge zusammengefasste Episoden werden stets als zwei Einzelepisoden gezählt. 

Legende:
 S: Der Regisseur gehört auch zu den Star-Trek-Schauspielern
 TOS: Raumschiff Enterprise
 TAS: Die Enterprise
 TNG: Das nächste Jahrhundert
 DS9: Deep Space Nine
 VOY: Raumschiff Voyager
 ENT: Enterprise
 DIS: Discovery (bislang Staffeln 1 und 2)
 PIC: Picard (bislang Staffeln 1 und 2)

Weblinks 
IMDb:
 Raumschiff Enterprise (1966–1969) – Full Cast & Crew
 Die Enterprise (1973–1975) – Full Cast & Crew
 Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert (1987–1994) – Full Cast & Crew
 Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999) – Full Cast & Crew
 Star Trek - Raumschiff Voyager (1995–2001) – Full Cast & Crew
 Star Trek: Enterprise (2001–2005) – Full Cast & Crew
 Star Trek: Discovery (seit 2017) – Full Cast & Crew

Star-Trek-Regisseure
Star-Trek-Regisseure
!Regisseure